Си́да () — род растений семейства Мальвовые, включающий в себя, по различным оценкам, от 125 до 150 видов трав и полукустарников, распространённых повсеместно в тропических и субтропических областях планеты. Некоторые виды также могут произрастать в умеренных широтах.

Использование 
Листья Sida rhombifolia съедобны и в некоторых местах употребляются в пищу.

Вид Sida cordifolia содержит эфедрин и используется в качестве лекарственного средства.

Другие виды, в частности Sida acuta, насаждаются для привлечения бабочек.

Некоторые виды

Примечания

Ссылки

См. также 
 Сид

Мальвовые